Ел Голфо има више значења:

 Ел Голфо (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Голфо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Голфо (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Голфо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Голфо (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику